«Дамский убийца» — телефильм режиссёра Майкла Скотта, детективный фильм. Премьерный показ состоялся 19 августа 1992 года.

Сюжет 
Главная героиня Мишель Мэдисон работает в полиции и постоянно «сгорает» на работе. И вот она расследует очередное преступление — цепочку убийств, следующих одно за другим, причём все жертвы — женщины.

Мишель к тому же страдает от одиночества, и в перерывах между работой пытается найти себе если не долгого спутника жизни, то хотя бы временного сожителя. Она решается дать объявление в службу знакомств. Через некоторое время Мишель знакомится с молодым мужчиной, который ей нравится и с которым она проводит единственную страстную ночь, после которой её новый любовник неожиданно исчезает.

Мишель Мэдисон помнит о работе и в то же время хочет найти своего нового знакомого. Она продолжает расследование запутанного сложного дела, и выясняет, что исчезновение мужчины связано с тем делом, которое она расследует. И кроме того она узнаёт, что могла бы быть ещё одной жертвой серийного убийцы.

В ролях 
 Мими Роджерс — Мишель Мэдисон, детектив полиции
 Джон Ши — Джек Пэкэрд
 Том Ирвин — Винни
 Элис Криге — Мэй Пэкэрд
 Боб Гантон — Волковски
 Берт Ремсен — медицинский эксперт О' Мэлли
 Кортни Барилла — Сара Пэкэрд

Ссылки 
 
 
 
 

Детективные фильмы США
Телефильмы 1992 года
Телефильмы по алфавиту
Телефильмы США
Фильмы о полицейских
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы Майкла Скотта